Мировая серия 1992 — решающая серия игр Главной лиги бейсбола в сезоне 1992 года. Впервые в истории Мировой серии матчи состоялись за пределами США. Победу в серии одержал чемпион Американской лиги — «Торонто Блю Джейс». Впервые в истории победу одержала канадская команда (после переезда «Монреаль Экспос» в Вашингтон в 2005 году других представителей Канады в MLB нет).

Статистика 

Примечание: * — матч длился одиннадцать иннингов.

Матчи 
 1-9 = Иннинги; R = Раны (очки); H = Хиты; АЛ = Команда Американской лиги; НЛ = Команда Национальной лиги

Игра #1 
 Дата: 17 октября 1992 года
 Стадион: Атланта-Фултон Каунти Стэдиум

 Победивший питчер — Том Глэвин (1-0)
 Проигравший питчер — Джек Моррис (0-1)

Счёт в матче открыл хоум-ран Джо Картера в 4-м иннинге. В 6-м иннинге «Брэйвз» ответили трёхочковым хоум-раном Деймона Беррихилла, после чего довели игру до победы.

Игра #2 
 Дата: 18 октября 1992 года
 Стадион: Атланта-Фултон Каунти Стэдиум

 Победивший питчер — Дуэйн Уорд (1-0)
 Проигравший питчер — Джефф Риардон (0-1)
 Сейв — Том Хенке (1)

Перед началом второй игры военнослужащий Корпуса морской пехоты по ошибке поднял флаг Канады вверх ногами.

Блю Джейс одержали победу в матче благодаря двухочковому хоум-рану Эда Спрага в 9-м иннинге.

Игра #3 
 Дата: 20 октября 1992 года
 Стадион: СкайДоум

 Победивший питчер — Дуэйн Уорд (2-0)
 Проигравший питчер — Стив Эвери (0-1)

Третий матч серии стал первым сыгранным за пределами США в истории Мировых серий.

В 4-м иннинге счёт открыл хоум-ран Джо Картера. «Брэйвз» отыграли очко в 6-м иннинге после сингла Дэвида Джастиса. В 8-м команды набрали по одному очку, а в решающем 9-м иннинге сингл Кэнди Мальдонадо принёс «Блю Джейс» победу.

Игра #4 
 Дата: 21 октября 1992 года
 Стадион: СкайДоум

 Победивший питчер — Джимми Кей (1-0)
 Проигравший питчер — Том Глэвин (1-1)
 Сейв — Том Хенке (2)

В 3-м иннинге «Блю Джейс» вышли вперёд после хоум-рана Пэта Бордерса. В 7-м он совершил вторую пробежку после сингла Келли Грубера. В 8-м иннинге «Брэйвз» сократили отставание после пробежки Рона Ганта, но сравнять счёт не смогли.

Игра #5 
 Дата: 22 октября 1992 года
 Стадион: СкайДоум

 Победивший питчер — Джон Смольц (1-0)
 Проигравший питчер — Джек Моррис (0-2)
 Сейв — Майк Стэнтон (1)

В 1-м иннинге пятого матча серии счёт открыл Отис Никсон после дабла Терри Пендлтона. Во 2-м «Блю Джейс» счёт сравняли, а в 4-м иннинге команды обменялись очками. В 5-м иннинге Никсон совершил вторую пробежу, выведя «Брэйвз» вперёд, а затем четырёхочковый хоум-ран Лонни Смита обеспечил «Атланте» решающий перевес.

Игра #6 
 Дата: 24 октября 1992 года
 Стадион: Атланта-Фултон Каунти Стэдиум

 Победивший питчер — Джимми Кей (2-0)
 Проигравший питчер — Чарли Лейбрандт (0-1)
 Сейв — Майк Тимлин (1)

В шестом матче серии Блю Джейс одержали победу в 11-ти иннингах и выиграли Мировую серию. Ситу Гастон стал первым афроамериканским менеджером, одержавшим победу в соревновании. Для Торонто победа «Блю Джейс» стала первым успехом в спортивных соревнованиях с 1967 года когда «Торонто Мейпл Лифс» выиграли Кубок Стенли.

См. также 
 Мировая серия
 Финальная серия Американской лиги 1992
 Финальная серия Национальной лиги 1992

Примечания

Литература

Ссылки 
 Мировая серия 1992 на Retrosheet.org
 Мировая серия 1992 на Baseball-Almanac.com

Мировая серия
МЛБ в сезоне 1992
Спортивные соревнования в Атланте
Спортивные соревнования в Торонто